Kefisodotos är två antika grekiska skulptörer:

 Kefisodotos den äldre – en grekisk skulptör, verksam på 370- och 360-talen före Kristus
 Kefisodotos den yngre – en grekisk skulptör, verksam i slutet av 300-talet och början av 200-talet f. Kr.